Джузеппе Моретти (, 1782 — 1853) — итальянский ботаник и миколог.

Биография 
Джузеппе Моретти родился в 1782 году в коммуне Ронкаро.

Моретти занимался сбором, изучением и классификацией растений Италии. Он вёл переписку с учёными своего времени, в том числе с Уильямом Генри Фоксом Тальботом из Лондонского Линнеевского общества. Моретти преподавал ботанику в университете Павии, с 1826 по 1853 год, и был префектом Ботанического сада Павии.

Джузеппе Моретти умер в 1853 году.

Научная деятельность 
Джузеппе Моретти специализировался на семенных растениях и на микологии.

Почести 
Род растений Morettia DC. был назван в его честь.

Примечания

Ссылки 
 Drawings, Prints, and 20th C. Photographs. 1948 Moretti

Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии
Микологи Италии